Célestin – forma francese del nome proprio di persona Celestino
Martial Célestin – politico haitiano